Artois steht für:

 Artois, ehemalige französische Provinz
 Artois (Kalifornien), Stadt in Kalifornien
 die Grafen von Artois, siehe Liste der Grafen von Artois
 Haus Frankreich-Artois

Artois ist der Familienname folgender Personen:
 Achille d’Artois (1791–1868), französischer Librettist, siehe Achille Dartois
 Armand d’Artois (1845–1912), französischer Schriftsteller
 Armand d’Artois (Dramatiker) (1788–1867), Dramatiker
 Charles Ferdinand d’Artois (1778–1820), Sohn des späteren französischen Königs Karl X.
 Guy d’Artois (1917–1999), kanadischer Armeeoffizier und Agent der Special Operations Executive
 Henri d’Artois (1820–1883), französischer Thronprätendent
 Johann Leonhard d’Artois von Bequignolle (* nach 1713; † nach 1763), preußischer Rittmeister und Chef des Freibataillon F 13

 Louise Marie Thérèse d’Artois (1819–1864), Herzogin von Parma

 Simon d’Artois (* 1992), kanadischer Freestyle-Skier

Siehe auch:
 Basset d’Artois, ausgestorbene Hunderasse
 Chien d’Artois, anerkannte französische Hunderasse
 Stella Artois, belgische Biermarke
 D’Artois von Bequignolle
 Artoise, Fluss in Belgien und Frankreich